Сестра Керри — название произведений:

 «Сестра Керри» — роман Теодора Драйзера.
 «Сестра Керри» — фильм Уильяма Уайлера.
 «Сестра Керри» — мюзикл Раймонда Паулса.